Lawson est un nom propre anglo-saxon.

Patronyme 

 Al Lawson (né en 1948), homme politique américain ;
 Alan Lawson (né en 1948), joueur écossais de rugby à XV ;
  ;
 Andrew Lawson (1861-1952), géologue américain ;
  (né en 1942), mathématicien américain ;
 Charles Lawson (1794-1873), horticulteur et botaniste britannique ;
 Charlton Lawson (né en 1984), nageur sud-africain ;
 Cina Lawson (née en 1973), femme politique togolaise ;
 Denis Lawson (né en 1947), acteur britannique ;
  ;
 Eddie Lawson (né en 1958), pilote de vitesse moto américain ;
 Edwige Lawson (née en 1979), joueuse française de basket-ball ;
 Ernest Lawson (1873-1939), peintre américain ;
 Esse Lawson (né en 1980), actrice française ;
 Frederic Body Lawson (1958-1989), volleyeur franco-togolais ;
 Gregory Lawson Craddock (1992-), coureur cycliste américain ;
 Henry Lawson (1867-1922), écrivain et poète australien ;
 Jack Lawson, 1er baron Lawson (1881-1965), mineur, syndicaliste et homme politique britannique ;
 Jack Lawson, auteur de jeux de société ;
  ;
 Jamie Lawson (né en 1975), musicien britannique ;
 Jason Lawson (né en 1974), joueur de basket-ball américain ;
  ;
 John Howard Lawson (1894-1977), scénariste américain ;
 Lesley Lawson (née en 1952), photographe sud-africaine ;
 Liam Lawson (né en 2002), pilote automobile néo-zélandais ;
 Linda Lawson (1936-2022), actrice et chanteuse américaine ;
 Lucas Lawson (né en 1979), joueur professionnel de hockey sur glace canadien
 Maggie Lawson (né en 1980), actrice américaine ;
 Mary Lawson (né en 1946), romancière américaine ;
 Mark Lawson (né en 1980), joueur canadien de rugby à XV ;
 Nathan Lawson (né en 1983), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Nicolas Lawson (né en 1953), homme d’affaires et homme politique togolais ;
 Nigel Lawson, homme politique britannique ;
 Nigella Lawson (née en 1960), auteure et présentatrice culinaire britannique ;
 Odartey Lawson (né en 1941), boxeur ghanéen ;
 
 
 Ricky Lawson (1954-2013) batteur américain ;
 Rory Lawson (né en 1981), joueur écossais de rugby à XV ;
  (1857-1936), activiste afro-américaine ;
 Sandra Lawson, première rabbin femme, noire et ouvertement homosexuelle au monde ;
 Scott Lawson (né en 1981), joueur écossais de rugby à XV ; 
 Ted Lawson (1970-), artiste américain ;  
 Thomas W. Lawson (1857-1923), hommes d'affaires américain ;
 Twiggy Lawson (née en 1949), mannequin britannique ;
 Ty Lawson (né en 1987), joueur de basket-ball américain ;
 Véronique Lawson (1939-2012), ancienne ministre béninoise ;
 Wendy Lawson (née en 1952), auteure et conférencière australienne autiste ;
 Wendy Lawson (née en 1991), handballeuse française.

Toponyme 

 île Lawson, île canadienne à l'extrême Nord du Labrador, entre la Baie d'Ungava et la Mer du Labrador ;
 Lawson, une ville, dans le Missouri, aux États-Unis.

Divers 
 Lawson, groupe de musique britannique
 Lawson, entreprise de distribution japonaise
 Lawson Air Force Base, ancienne base des United States Air Force située près de Columbus en Géorgie
 Critère de Lawson, critère qui permet de connaître la rentabilité de la réaction de fusion nucléaire
 Cyprès de Lawson, arbre du genre Chamaecyparis de la famille des Cupressaceae, originaire de l'ouest de l'Amérique du Nord
 Thomas W. Lawson, plus grande goélette (en acier) et seul voilier à sept-mâts jamais construit

Patronyme anglais